Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици у дворани 1994. одржано је 13. марта  у Паризу, Француска.

Титулу освојену у Глазгову  1992. није бранила Наталија Лисовска из Уједињеног тима (12 земаља бившег Совјетског Савеза).

Земље учеснице 
Учествовало је 13 бацачица кугле из 10 земаља.

  Белгија (1)
  Бугарсла (1)
  Италија (1)
  Литванија (1)
  Немачка (3))
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  Француска (1)
  Украјина (1)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Резултати 
Извор:

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 23. Европског првенства у дворани 1970—1994.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1994.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1994.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани